Aramaçã pode referir-se às seguintes espécies de peixes:
 Bothus ocellatus
 Gymnachirus nudus
 Syacium papillosum
 Trinectes maculatus

Desambiguações de espécies